Dewdney est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 Edgar Dewdney (1835-1916), homme politique canadien ;
 Patrick K. Dewdney (1984-), écrivain britannique.

Toponyme

Regina Dewdney, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1991-2016)